Alonso Martínez – calciatore costaricano
 Manuel Alonso Martínez – politico spagnolo
 Francisco Fernando Alonso Martínez – cestista spagnolo
 Alonso Martínez – stazione della metropolitana di Madrid